Сегунда Лига 2007/2008 годов () — 18-й сезон Второй лиги Португалии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 18 августа 2007 года и закончился 11 мая 2008 года. В чемпионате приняли участие 16 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Сегунда 2007/08 на rsssf.com

2007/2008
Португалия
Португалия
Спорт в Португалии в 2007 году
Спорт в Португалии в 2008 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2007/2008